Johann Wilhelm Buderus ist der Name folgender Personen:

* Johann Wilhelm Buderus I (1690–1753), deutscher Hüttenpächter
 Johann Wilhelm Buderus II (1740–1806), deutscher Unternehmer